Jordania steht für:
 eine Fischgattung, siehe Jordania (Gattung)
 eine Ortschaft in der südafrikanischen Gemeinde Dihlabeng, siehe Jordania (Dihlabeng)

Jordania ist der Familienname folgender Personen:
 Vakhtang Jordania (1942–2005), georgischer Dirigent